

Geografia
 Le Cormier – comune francese situato nel dipartimento dell'Eure
 Saint-Aubin-du-Cormier – comune francese situato nel dipartimento dell'Ille-et-Vilain

Persone
 Daniel Cormier (1979) – lottatore di arti marziali miste ed ex lottatore olimpico statunitense
 Giacinto Maria Cormier (1832-1916) – religioso francese dell'Ordine Domenicano
 Robert Cormier (1925-2000) – scrittore, saggista e giornalista statunitense